La Roque steht für folgende französische Gemeinden:
 La Roque-Alric, Département Vaucluse
 La Roque-Baignard, Département Calvados
 La Roque-d’Anthéron, Département Bouches-du-Rhône
 La Roque-Esclapon, Département Var
 La Roque-Gageac, Département Dordogne
 La Roque-Sainte-Marguerite, Département Aveyron
 La Roque-sur-Cèze, Département Gard
 La Roque-sur-Pernes, Département Vaucluse

Personen:
 Stephan Laurenz de La Roque (* vor 1695; † 1742), französischer Künstler

Musiktitel:
 Titel einer Basse danse in Dixhuit basses dances, gedruckt 1529 von Pierre Attaignant

Siehe auch:
 Laroque
 Larroque
 Roque (Begriffsklärung)